.rs — национальный домен верхнего уровня для Сербии. Название происходит от официального названия Сербии, записанного на английском языке:  от .

Регистрация сайтов в этом домене была начата 10 марта 2008 года. Планировалось прекратить регистрацию в домене .yu при открытии регистрации в домене .rs, однако позже было решено оставить домен .yu до 30 сентября 2009 года.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .rs на сайте IANA
 Список аккредитованных регистраторов

Национальные домены верхнего уровня
2007 год в Сербии
Появились в 2000-е годы в Сербии
Появились в 2007 году в Сербии